EPF est un sigle, qui peut désigner :
 Écoles polytechniques fédérales suisses ;
 EPF, anciennement École polytechnique féminine, grande école installée à Sceaux, Troyes et Montpellier (France) ;
 Expéditions polaires françaises, ancienne structure de recherches et d'exploration arctiques et antarctiques françaises ;
 établissement public foncier, forme d'établissement public à caractère industriel et commercial français ;
 expression post-fixée, expression mathématique qui utilisent la notation polonaise inverse ;
 École de plongée française, marque déposée de l'Association nationale des moniteurs de plongée.